Naselja u BiH:
 Todorići (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Todorići (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo
 Todorići (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje